Live at the Apollo puede referirse a:
Álbumes y otros trabajos grabados en el teatro Apollo de la ciudad de Nueva York:
Álbumes de James Brown:
Live at the Apollo (1963)
Live at the Apollo, Volume II (1968)
Revolution of the Mind: Live at the Apollo, Vol. III (1971)
Live at the Apollo 1995 (1995)

Live at the Apollo, álbum de Daryl Hall & John Oates, de 1985
Live at the Apollo, álbum de B. B. King, de 1991
Live at the Apollo, álbum de Robert Palmer, de 2001
Live at the Apollo, concierto de Ben Harper and The Blind Boys of Alabama, lanzado en DVD y en CD en 2005
Live at the Apollo: The Proclamation, álbum de Byron Cage, de 2007

Trabajos grabados en el Hammersmith Apollo de Londres:
Live at the Apollo, programa de televisión inglés emitido desde 2004

Otros títulos relacionados:
At the Apollo, álbum y vídeo de Arctic Monkeys